Boczki (Ermland-Mazurië)
 Boczki-Świdrowo